Hamm může být:

 Hamm – město v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko

příjmení
 Edward Hamm (1906–1982) – americký atlet
 Jon Hamm (* 1971) – americký herec a režisér
 Mia Hammová (* 1972) – americká fotbalistka
 Paul Hamm (* 1982) – americký gymnasta
 Stuart Hamm (* 1960) – americký baskytarista